Ziga peut désigner :

Burkina Faso 
Ziga, une commune rurale du département de Bama
Ziga, une commune rurale du département de Oula
Ziga, une commune rurale du département de Sanaba
Ziga, une commune rurale et le chef-lieu du département de Ziga
Ziga, un département du Burkina Faso dont Ziga est le chef-lieu
Ziga, une commune rurale du département de Ziniaré

Espagne 
Ziga, est un village de Baztan.